La Magdeleine kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Magdeleine, kommun i departementet Charente, 
 La Magdelaine-sur-Tarn, kommun i departementet Haute-Garonne,

Italien 

 La Magdeleine, Aostadalen, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar